pokolj u Poljicima 1. listopada 1942.
 pokolj u Gornjem Dolcu 1944.